Dino Ortolani est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Jon Seda. 

Il fait partie du groupe des italiens et est le neveu de Nino Schibetta. Il est homophobe et a un caractère impétueux.

Biographie

Sentence 
Prisonnier #96C382, condamné le  pour meurtre au premier degré et tentative de meurtre à une peine de prison à perpétuité, et non-libérable sur parole.

Personnalité 

Agressif et homophobe, il n'apparaît que dans le premier épisode de la première saison (il est assassiné à la fin de l'épisode), mais sa mort aura un impact important sur l'ensemble de la saison.

Saison 1 
Ortolani dirige les cuisines pour le compte de son chef Nino Schibetta. Il n'aime pas les détenus noirs qui constituent la majorité du staff de la cuisine. Il n'est pas aimé par une partie importante des prisonniers de Oz, mais est apprécié par Vernon Schillinger (ce sentiment n'est pas partagé). Quand Ortolani apprend que Ryan O'Reilly est vivant et arrive à Oz, il complote pour voir son vieil ennemi assassiné, bien qu'il n'y arrivera pas.

Ortolani ne fut pas loin de rendre infirme un détenu gay, Billie Keane, qui l'avait dragué en se retrouvant avec lui dans la douche. Cela rend fou de rage le frère de Billie, Jefferson Keane, le chef du gang des Homeboys, qui projette de tuer Ortolani en représailles.

Tim McManus a dit de lui que chaque prisonnier et gardien d'Oz le déteste ou a peur de lui (ou les deux). En guise de punition pour avoir battu Billie Keane, il l'envoie travailler dans le secteur de l'hôpital réservé aux malades du Sida, afin de lui enseigner la tolérance. Durant cette période, Ortolani développe un béguin pour le docteur Gloria Nathan (bien qu'elle soit noire).

Bien qu'il soit initialement dégouté par les malades du SIDA, il commence à apprécier l'un d'entre eux, Emilio Sanchez. Ce dernier finit par lui demander de l'aider à mourir pour en finir avec ses souffrances. Ortolani n'est pas d'accord tout de suite, mais revient plus tard pour faire ce que Sanchez lui a demandé. Il déconnecte ce qui maintient Sanchez en vie et l'étouffe de ses propres mains.

McManus et Nathan s'introduisent dans la cellule d'isolement pour lui administrer du lorazépam le rendant docile et complètement shooté. Jefferson Keane donne ensuite l'ordre à Johnny Post et Ryan O'Reilly de le tuer. O'Reilly use de ses relations pour permettre à Johnny Post d'entrer au trou afin de l'asperger de produit inflammable alors qu'il est sous l'effet des sédatifs et des entraves, pour pouvoir l'enflammer jusqu'à la mort.

Sa mort dès le premier épisode résume à elle seule l'état d'esprit de la série, donnant le ton et montrant que même un voyou comme lui n'est à l'abri de rien.

Saison 6 
Il apparaît comme narrateur dans le sixième épisode de la saison 6, Tranche de mort (A Day in the Death...).

Articles connexes 
 Nino Schibetta

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction italo-américain
Prisonnier de fiction
Gangster de fiction
Méchant de fiction